PRM steht für:
 Parti Rakyat Malaysia, politische Partei in Malaysia
 Particulate Reinforced Metals, partikelverstärkte Metalle, siehe Metallmatrix-Verbundwerkstoff
 Partido de la Revolución Mexicana, ehemaliger Name der mexikanischen Partei Partido Revolucionario Institucional
 Partido Republicano Mineiro, politische Partei in Brasilien
 Partidul România Mare, politische Partei in Rumänien
 Passenger Revenue Miles, Passagiermeilen
 Persons with disabilities and persons with reduced mobility, zu Deutsch Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität
 Physikalische und Rehabilitative Medizin
 Product Resource Management, siehe Produktinformationsmanagement #Synonyme und verwandte Begriffe
 Pura Raza Menorquina, siehe Menorquiner (Pferd)
 Aerodromo Municipal de Portimão (IATA-Code), Flughafen in Portugal

prm steht für:
 Porome (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der Gulf Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

Abkürzung